Stürzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Stürzinger (1853–1903), Schweizer Romanist und Mediävist
 Oskar Stürzinger (1920–2011), Schweizer Maschineningenieur und Spezialist für Kryptografie